Štorch nebo Storch (něm. der Storch, čáp) je příjmení několika osob:

 Alexander Štorch (starší) (1816–1892) – český nakladatel a knihkupec
 Alexander Štorch (mladší) (1851–1901) – český nakladatel a knihkupec, syn Alexandra Štorcha staršího
 Štorchův dům na Václavském náměstí v Praze
 Bohuslav Štorch (* 1942) – český architekt
 Beatrix von Storchová (* 1971) – německá politička
 David Storch (* 18. června 1970) – český ekolog a biolog 
 Eduard Štorch (1878–1956) – český spisovatel, pedagog a archeolog
 Ernst Ferdinand Storch (1865–1938) – právník, dlouholetý chomutovský starosta
 František Storch (1850–1924) – český právník a rektor Univerzity Karlovy
 Storchova vila (Zbraslav)
 Hana Storchová (* 1936) – česká grafička, ilustrátorka a malířka
 Karel Boleslav Štorch (1812–1868) – český spisovatel a novinář
 Otakar Štorch-Marien (1897–1974) – pražský nakladatel a spisovatel
 Richard Štorch (1877–1927) – český cestovatel a fotograf

jiný význam
 Fieseler Fi 156 Storch („čáp“), německý spojovací a průzkumný letoun STOL